Брике (, ) — французская и латышская фамилия. Известные носители:

 Брике, Джон Исаак (1870—1931) — швейцарский ботаник и коллекционер растений.
 Брике, Индра (род. 1971) — советская и латвийская актриса театра и кино.